Lista dei brani musicali interpretati da Mina nel corso della sua carriera.

Brani musicali tratti da album, singoli, colonne sonore e DVD

1 - 9 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

A 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

B 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

C 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

D 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

E 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

F 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

G 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

H 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

I 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

J 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

K 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

L 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

M 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

N 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

O 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

P 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

Q 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

R 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

S 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

T 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

U 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

V 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

W 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

X

Y 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

Z 
INDICE ·1-9· ·A· ·B· ·C· ·D· ·E· ·F· ·G· ·H· ·I· ·J· ·K· ·L· ·M· ·N· ·O· ·P· ·Q· ·R· ·S· ·T· ·U· ·V· ·W· ·X· ·Y· ·Z·

Collegamenti esterni 
 Discografia di Mina sul sito ufficiale
 Discografia su AlterVista.org
 
 

Brani musicali di Mina
Mina